Une métairie, exploitation agricole.
 Une métairie, ferme-restaurant qui jalonne les crêtes du Jura suisse, en particulier dans la région du Jura bernois, la partie francophone du canton de Berne.

Toponyme 
 Métairie de Val Duchesse

Voir aussi
Metairie, ville de Louisiane